George Rogers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Rogers House (Portsmouth, New Hampshire), NRHP-ID 76000132
 George Rogers House (Lake Oswego, Oregon), NRHP-ID 96001068